Csehország
 Černíkovice, település az Észak-plzeňi járásban
 Černíkovice, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Černíkovice, Chrášťany településrésze a Benešovi járásban